È stata la prima edizione del torneo.

In finale Aryna Sabalenka ha sconfitto Veronika Kudermetova con il punteggio di 6-2, 6-2.

Teste di serie 

  Sofia Kenin (quarti di finale)
  Elina Svitolina (quarti di finale)
  Karolína Plíšková (secondo turno)
  Aryna Sabalenka (campionessa)
  Garbiñe Muguruza (terzo turno)
  Elena Rybakina (quarti di finale)
  Elise Mertens (ritirata)
  Markéta Vondroušová (primo turno)
  Maria Sakkarī (semifinale)

  Anett Kontaveit (primo turno)
  Jennifer Brady (primo turno)
  Karolína Muchová (secondo turno, ritirata)
  Julija Putinceva (terzo turno)
  Amanda Anisimova (ritirata)
  Ons Jabeur (terzo turno)
  Donna Vekić (primo turno)
  Ekaterina Aleksandrova (terzo turno)

Qualificate 

  Kateryna Bondarenko (secondo turno)
  Anna Bondár (primo turno)
  Anastasija Gasanova (terzo turno)
  Amandine Hesse (primo turno)

 Lucie Hradecká (primo turno)
 Lucrezia Stefanini (primo turno)
 Bianca Turati (secondo turno)
 Yang Zhaoxuan (primo turno)

Lucky loser 

  Jodie Burrage (primo turno)
  Valentini Grammatikopoulou (primo turno)

 Despina Papamichail (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Abu Dhabi WTA Women's Tennis Open 2021